Vlad II Dracul — reinou em duas ocasiões entre 1436 e 1447
Vlad, o Empalador — ou Vlad III; filho de Vlad II, reinou em três ocasiões entre 1448 e 1476 ou 1477
Vlad, o Monge — ou Vlad III ou Vlad Călugărul; meio-irmão de Vlad III, reinou em duas ocasiões entre 1481 e 1495
Vlad, o Jovem — ou Vlad V ou Vlad cel Tânăr; reinou entre 1510 e 1512
Vlad, o Afogado — ou Vlad VI; filho de Vlad V reinou entre 1530 e 1532

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história